Михаи́л Миха́йлович Миха́йлов (1826—1891) — русский , заслуженный ординарный профессор, доктор права (1866), .

Биография 
Родился  года (биографические словари указывают также 1827 год).

В 1847 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета со степенью кандидата, в 1848 году получил звание магистра гражданского права за сочинение «История образования и развития системы русского гражданского судопроизводства до уложения 1649 г.». В 1849—1851 годах преподавал законоведение в Ларинской гимназии.

В 1850—1869 годах был адъюнктом на кафедре российских гражданских законов у К. А. Неволина, читал курс гражданского судопроизводства. Также был преподавателем русского языка при Институте Корпуса горных инженеров.

В 1866 году в Московском университете защитил диссертацию на степень доктора: «Русское гражданское судопроизводство в историческом его развитии от Уложения 1649 года до издания Свода законов». С 1869 года — профессор Петербургского университета, затем заслуженный профессор. Читал также лекции в Константиновском военном училище.

Был произведён в действительные статские советники  1871 года.

Сотрудничал с журналами «Библиотека для чтения» и «Журнал Министерства народного просвещения».

В 1872 году перешел на службу в Министерство юстиции; был членом судебных палат в Саратове и Харькове . Был награждён орденами Св. Станислава 2-й степени с императорской короной (1861) и Св. Анны 2-й степени (1869).

В феврале 1878 года вышел в отставку, но 15 июня того же года вернулся на службу, с 1879 года был начальником Санкт-Петербургского Тюремного комитета.

Умер в Ярославле  года. Похоронен на Леонтьевском кладбище.

Избранная библиография 
Кроме диссертаций были изданы:
 История состояния городских обывателей в России (, 1849)
 Торговое право. Лекции (, 1857—1860)
 Местные гражданские законы (, 1860)
 Лекции местных гражданских законов М. М. Михайлова (1860)
 Вып. 1
 Вып. 2
 Военные законы (1861)
 Курс законоведения (, 1862)
 Военно-уголовное право (, 1871)
 Часть 1. Отдел общих и военно-уголовных законов
 Часть 2. Отдел военного судопроизводства
 История русского права (, 1871)
 Элементы правоведения в применении к русскому законодательству (1871)

 современное издание
 Избранные произведения. Михайлов М. М. — Статут, 2014. — 312 с. — ISBN 978-5-8354-0983-9.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Михайлов Михаил Михайлович // Биографика СПбГУ.

Авторы учебников права
Преподаватели Ларинской гимназии
Преподаватели Константиновского военного училища
Похороненные на Леонтьевском кладбище Ярославля